Ruta 94 o Carretera 94 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 94, en la provincia del Chaco, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 94.

Chile 
 Ruta F-94.

Estados Unidos 
 California: Ruta Estatal 94.

Carreteras por número